Vorkapić ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubomir Vorkapić, Fußballspieler
 Slavko Vorkapić (1894–1974), serbisch-amerikanischer Filmregisseur